Mikromaszyny lub maszyny elektryczne małej mocy – grupa maszyn o znamionowej mocy ciągłej nie przekraczającej umownej granicy 1100 W przy określonej prędkości obrotowej 1500 obr./min. Wyjątki stanowią tu między innymi silniki tarczowe, niektóre jednofazowe silniki indukcyjne, jednofazowe silniki komutatorowe lub bezzestykowe maszyny maszyny prądu stałego o mocach przekraczających podaną wartość zalicza się zwyczajowo do maszyn małej mocy.

Mikromaszyny elektryczne są najliczniejszą (liczącą wiele tysięcy odmian), odrębną grupą maszyn elektrycznych. Można z niej wyodrębnić trzy większe podgrupy:
 mikromaszyny powszechnego zastosowania
 elektryczne maszynowe elementy automatyki (EMEA)
 mikromaszyny specjalne

Bibliografia 
 

Maszyny elektryczne